Porta San Giorgio – porta della città di Verona
Porta San Giorgio – porta delle mura di Firenze
Porta San Giorgio – porta della città di Palermo